Гумённое:
 Гумённое — русское название города Гуменне в Словакии
 Гумённое — село на в Винницком районе Винницкой области.